Зареченская волость —  бывшее муниципальное образование в Новоржевском районе Псковской области России, с 2005 года  — в составе Вёскинской волости
 Зареченская волость —  бывшее муниципальное образование в Порховском районе Псковской области России, с 2011 года — в составе Туготинской волости